Il singolare del torneo di tennis Ford Tennis Championships 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robert Kendrick che ha battuto in finale Donald Young 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Vince Spadea (quarti di finale)
 Jesse Levine (semifinali)
 Robert Kendrick (Campione)
 Donald Young (finale)

 Kevin Anderson (quarti di finale)
 Amer Delić (primo turno)
 Ilija Bozoljac (semifinali)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ford Tennis Championships 2008